La Volvo XC70 est une version à 4 roues motrices surélevée de la Volvo V70.

V70 Cross Country & V70 XC (1997 - 2000) 
C'est en 1997 qu'est lancé la variante à quatre roues motrices du break V70, la V70 Cross Country (ou V70 XC en Amérique du Nord).

Les différences par rapport au break sont tout d'abord au niveau esthétique avec des pare-chocs peints et rehaussés, un nouveau bouclier à l'arrière, et une possibilité d'une peinture bi-ton. À l'intérieur, on trouve une sellerie cuir plus solide, des tapis de sol renforcés.

Seulement un moteur était disponible, le 5 cylindres 2,4 litres de 193 ch.

Un seul concurrent : le Subaru Outback est présent sur le marché des break 4x4.

Première génération (2000 - 2007) 

C'est en  que le XC70 remplace le break tout-chemin V70 XC. Comme pour l'ancien, il s'agit d'un V70 rehaussé et équipé d'une transmission intégrale pour pourvoir avoir des capacités en tout-chemin tout en restant un véhicule familial et logeable.

À son lancement, le XC70 pouvait être équipé de deux moteurs : un 5 cylindres, 2,4 litres essence de 200 ch et un autre 2,4 litres diesel de 163 ch. Les acheteurs pouvait choisir entre la boîte manuelle à cinq rapports ou la boîte automatique Geartronic à cinq rapports également.

Phase 2 
C'est durant l'automne 2004 que le XC70 est redessiné. Les retouches sont modestes : nouveaux feux avant et arrière, sabots de protection plus proéminent et en aluminium à l'avant et à l'arrière. À l'intérieur, une nouvelle console centrale modifie le tableau de bord du véhicule.

Les motorisations connaissent quelques modifications avec le passage à  du 2,5 litres essence et la boîte automatique Geartonic passe de 5 à 6 rapports.

Fin 2005, c'est au tour du 2,5 litres diesel de connaître des modifications en passant à  et également l'arrivée d'un FAP.

Les concurrents se sont rapidement multipliés sur ce secteur : Audi Allroad Quattro, Subaru Outback, Škoda Octavia Scout.

Deuxième génération (2007 - 2016) 

C'est au Salon de Genève en 2007 que Volvo présente la seconde génération du XC70. La recette ne change pas, on reprend le break V70 et on ajoute des attributs de baroudeurs comme les pare-chocs renforcés, les sabots de protection visible,...

Le XC70 est équipé d'une transmission intégrale ainsi que divers équipements de sécurité comme le Hill Descent Control qui est un assistant de freinage en descente. Il reprend également la suspension adaptative Four-C de la berline S60 R. Les prix sont  supérieur au V70 au lancement, soit une fourchette entre  en France.

Encore au Salon de Genève en 2009 est présenté la gamme DRIVe qui vise à optimiser les consommations des modèles présents dans la gamme. Le XC70 voit alors arriver le 2,4 litres diesel de 175 ch avec une consommation moyenne de 6,0 L/100 km pour des rejets de 159 g/km de .

En 2011, une légère évolution de la face avant voit l'arrivée des répétiteurs de clignotants à LED intégrés aux rétroviseurs, l'arrivée du nouveau logo Volvo ou un nouveau dessin interne des optiques. À l'intérieur, on note l'arrivée d'un écran fixe de 5 ou 7 pouces même si le véhicule ne dispose pas du système de navigation GPS. Sous le capot, le 5 cylindres diesel D5 passe de 205 à 215 ch et annonce des rejets de  limités à 149 g/km.

Restylage (2013 - 2016) 
C'est lors du salon de Genève 2013 que Volvo présente le restylage d'une grande partie de sa gamme S60, V60, XC60, V70, XC70 et S80.

Les gros changements se trouvent sur la face avant : une plus grande calandre chromée, un nouveau dessin du bas de pare-chocs et de nouvelles jantes sont disponibles.

Depuis , la Volvo XC70 est disponible avec la nouvelle gamme de moteurs DRIVe. Ces nouveaux moteurs sont des moteurs Euro 6 qui arrivent à combiner des valeurs de  très favorables et une faible consommation de carburant.

2014 note l'arrivée de la série spéciale Ocean Race avec des équipements comme la suspension pilotée,... qui viennent renforcer l'attrait pour cette série limitée. On note également l'arrivée de la finition haut de gamme Inscription qui se distingue par des détails plus cossus comme des cuirs de meilleure qualité et surtout leur présence également sur les contre-portes, planche de bord, accoudoirs,... Ainsi que le passage à des jantes de 19 pouces.

En attendant leur renouvellement, 2015 marque l'arrivée d'une série limitée encore plus haut de gamme Signature Edition qui est basée sur la finition Summum. Elle bénéficie des jantes en alliage de 18", des inserts sur la planche de bord en aluminium brossé, d'un ensemble audio Premium Sound de Harman/Kardon, d'un volant chauffant, d'un toit ouvrant électrique, de sièges avant à réglages électriques et chauffants, d'un radar de stationnement à l'avant,... Cette série est disponible sur les motorisations D4, D4 AWD, D5 AWD pour un prix minimal de .

En 2016, le V70 sera remplacé par le Volvo V90 Cross Country.

Caractéristiques techniques - XC70 Année-Modèle 2015

Télévision 
On peut l'apercevoir dans plusieurs épisodes de la série Desperate Housewives, appartenant à Susan Mayer (interprétée par Teri Hatcher), ainsi que dans la série Real Humans. C'est également le véhicule de Kurt Wallander (interprété par Kenneth Branagh) dans l'adaptation par la BBC des romans d'Henning Mankell, Les Enquêtes de l'inspecteur Wallander.

Notes et références

Liens 

XC70
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Véhicule à transmission intégrale